La saison 1986-1987 est la septième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Generals d'Oshawa remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Centennials de North Bay.

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires 

Lors des quarts de finale, une série fut effectuée entre les Generals d'Oshawa et les Centennials de North Bay, tous deux premiers de division pour déterminer l'équipe qui sera hôte du tournoi de la Coupe Memorial de 1987. Les Generals remportèrent cette série 4 parties à 3.

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1986
Hockey sur glace en 1987
Saison de la LHO